El Torneig de Los Angeles 2010, oficialment conegut com a Farmers Classic 2010, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 84a edició del torneig es va celebrar entre el 26 de juliol i l'1 d'agost de 2010 al Los Angeles Tennis Center de Los Angeles, Califòrnia, Estats Units.

El tennista local Sam Querrey va defensar el títol aconseguit l'any passat i els germans Bob Bryan i Mike Bryan van guanyar la seva centena final disputada al circuit ATP, i el sisè títol a Los Angeles.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010